El término proyector puede referirse:

 a un proyector cinematográfico (proyecta película cinematográfica);
 a un proyector de diapositivas (proyecta diapositivas);
 a un proyector de transparencias o retroproyector (proyecta transparencias de mayor tamaño);
 a un proyector de luz o foco, usado para iluminación;
 a un proyector de opacos o proyector de cuerpos opacos (proyecta la luz reflejada por imágenes opacas fuertemente iluminadas), o
 a un proyector de vídeo (proyecta la imagen transmitida por una señal electrónica);
 a un proyector portátil.